Мадре — власна назва.

Топоніми

Вале-да-Мадре — парафія.

Мадре